Puddington (Cheshire) - plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Puddington (Devon) - plaats in het Engelse graafschap Devon

 Puddletown - plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Pudding Norton - plaats in het Engelse graafschap Norfolk